Ситки — название нескольких населённых пунктов в России:

 Ситки — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Ситки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Ситки — деревня в Куркинском районе Тульской области.

См. также 
 Ситкин